Kämkerhorst steht für:
 Kämkerhorst, ein Wohnplatz der Gemeinde Calvörde
 Kämkerhorst (Forst), ein Waldgebiet im Drömling
 Drömlingsinformationszentrum Kämkerhorst, ein Freizeitpark in Calvörde